Il doppio  degl Traralgon Challenger 2019 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2019.

Jeremy Beale e Marc Polmans erano i detentori del titolo, il primo non ha partecipato, il secondo ha fatto coppia con Evan King ma è stato eliminato al primo turno.

Max Purcell e Luke Saville hanno sconfitto in finale Brydan Klein e Scott Puodziunas con il punteggio di 62-7 6-3 10-4.

Teste di serie

  Max Purcell /  Luke Saville (campioni)
  Evan King /  Marc Polmans (primo turno)

  Alex Bolt /  Matt Reid (quarti di finale)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)

Wildcard

  Adam Taylor /  Jason Taylor (primo turno)
  Calum Puttergill /  Brandon Walkin (semifinale)

  Dane Sweeny /  Tristan Schoolkate (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Traralgon Challenger